David Hayter – attore, doppiatore e sceneggiatore statunitense
 Ethan Hayter – ciclista su strada e pistard britannico
 George Hayter – pittore inglese
 James Hayter – attore britannico
 Martin Hayter Short – attore, scrittore e produttore cinematografico canadese naturalizzato statunitense
 Mary Ethel Hayter Florey – medico australiana
 Stanley William Hayter – artista britannico